Abrecovo (Codeçoso)
 Abrecovo (Gouvinhas)